Чепеленко Віталій Володимирович — український композитор, член Національної спілки композиторів України.
 Чепеленко Олег Олександрович (1987-2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.